Hockeyettan 2016/2017 var den tredje högsta svenska ishockeyserien under säsongen 2016/2017 och bestod från början av 48 lag uppdelade i 4 serier: Hockeyettan Norra, Södra, Östra och Västra med 12 lag vardera. De fem främsta i Hockeyettan Norra respektive Östra under höstserien spelade i Allettan Norra under våren. På motsvarande sätt spelade de fem främsta lagen i de västra respektive södra höstserierna i Allettan Södra under våren. De kvarvarande lagen spelade i fyra fortsättningsserier med samma geografiska indelning som under hösten.

Under hösten 2016 drog sig Varberg Vipers ur Hockeyettan p.g.a. ekonomiska problem. Den södra serien spelades därför med endast 11 lag i 20 omgångar. De matcher som Varberg Vipers redan spelat räknades bort.
 
Vinnarna av Allettorna möttes i Hockeyettanfinalen, som var ett nytt inslag i Hockeyettan fr.o.m. denna säsong. Vinnarna av fortsättningsserierna gick vidare till Förkval till playoff. Vinnarna av förkvalet gick tillsammans med lag 4–8 från Allettorna vidare till Playoff 1. Vinnarna i Playoff 1 gick tillsammans med lag 2–3 från Allettorna vidare till Playoff 2. Vinnarna i Playoff 2 gick tillsammans med förloraren av Hockeyettanfinalen till Playoff 3. Slutligen gick vinnarna i Playoff 3 gick tillsammans med vinnaren av Hockeyettanfinalen och det två sista lagen från Hockeyallsvenskan till Kvalserien till Allsvenskan. Från Kvalserien flyttades två lag upp till Hockeyallsvenskan och resterande fyra lag spelar nästa säsong i Hockeyettan. Playoff spelades i bäst av 3 matcher, högst rankade lag valde först motståndare.

Deltagande lag
Från förra säsongen flyttades Södertälje SK och Västerviks IK upp till Hockeyallsvenskan och ersattes med Asplöven HC och IF Sundsvall som flyttades ner. 

Från division 2 flyttades Hanhals IF, IFK Tumba, Nacka HK, Valbo HC upp medan AIK Härnösand, Kovlands IshF, Mörrums GoIS IK och Tierps HK flyttades ner. Kovlands Ishockeyförening drog sig  ur Hockeyettan p.g.a. ekonomiska problem. Tranås AIF flyttades från den västra serien till den södra  och Åker/Strängnäs HC från den östra till den västra.

Höstserier
Höstserierna spelades under första halvan av säsongen, där de fem främsta i varje serie gick vidare till en av två Allettan-serier som spelades under våren, medan de övriga lagen spelade kvar i sin serie nu kallade fortsättningsserier eller vårserier. Alla Hockeyettan-serierna bestod från början av tolv lag och avsåg att spela 22 omgångar.

Hockeyettan Norra
Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Södra
Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Varberg Vipers drog sig ur Hockeyettan under pågående säsong. Därför spelade Hockeyettan Södra endast 20 omgångar. Redan spelade matcher mot Varberg Vipers ströks från tabellen.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Västra
Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Östra
Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan
Allettan bestod av tio lag i två olika serier – Norra respektive Södra – där alla lag mötte varandra inom sin egen serie två gånger, vilket gav totalt 18 omgångar. Segraren i respektive Alletta möttes i Hockeyettanfinalen. Vinnaren i finalen går direkt till Kvalserien till Hockeyallsvenskan medan förloraren går till Playoff 3. Lag 2–3 från Allettan Norra och Allettan Södra gick direkt till Playoff 2. Lag 4–8 går till Playoff 1.

Allettan Norra
Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Allettan Södra
Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Vårserier

Hockeyettan Norra vår
Poängtabell
Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i höstserien: Örnsköldsvik 6p, Kiruna 5p, Vännäs 4p, Brunflo 3p, Teg 2p och Sollefteå 1p.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Södra vår
Poängtabell
Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i höstserien: Tranås 6p, Helsingborg 5p, Dalen 4p, Tyringe 3p Hanhals 2p, och Halmstad 1p.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Västra vår
Poängtabell
Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i höstserien: Grästorps 6p, Arboga 5p, Köping 4p, Enköping 3p, Forshaga 2p och Åker/Strängnäs 1p.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hockeyettan Östra vår
Poängtabell
Vid seriens början fick lagen poäng beroende på sin placering i höstserien: Hammarby 6p, Sollentuna 5p, Wings 4p, Vallentuna 3p, Valbo 2p och Nacka 1p.

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Playoff

Hockeyettanfinalen
Match mellan vinnarna av Allettan Norra och Allettan Södra. 
Vinnaren gick direkt till kvalserien till Hockeyallsvenskan, förloraren gick direkt till Playoff 3.

Matchdata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Förkval till Playoff
Match mellan vinnaren av Hockeyettan Norra vår och Hockeyettan Östra vår samt mellan Hockeyettan Västra vår och Hockeyettan Södra vår. 
Vinnarna går vidare till Playoff 1.

Matchdata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Översikt
Vinnande lag från förkvalet och lag 4–8 från respektive Allettan spelar i Playoff 1. Vinnarna i Playoff 1 och lag 2–3 från Allettorna spelar i Playoff 2. Vinnarna från Playoff 2 och förloraren av Hockeyettanfinalen spelar i Playoff 3. 
Vinnarna av Playoff 3 går till Kvalserien till Allsvenskan. Matcherna i Playoff spelar i bäst av tre. Högst rankade lag väljer motståndare först. Det högre rankade laget börjar borta och har följande två (om det behövs två) matcher hemma.

(Matcher Playoff 1)

(Matcher Playoff 2)

(Matcher Playoff 3)

Matchdata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserier

Kvalserien till Hockeyallsvenskan
Vinnaren av Hockeyettanfinalen, vinnarna i Playoff 3 samt de två bottenlagen från Hockeyallsvenskan
spelade i kvalserien om två platser i Hockeyallsvenskan, övriga fyra lag spelar i Hockeyettan säsongen 2017/2018. 
Alla lag mötte varandra två gånger i sammanlagt 10 omgångar.
Poängtabell

Resultattabell

Kvalserien till Hockeyettan
Spelas i fyra serier indelade efter samma grunder som grundserierna i Hockeyettan. Vinnaren av varje serie garanteras plats i Hockeyettan nästa säsong (så länge de uppfyller kraven på ett Hockeyettan-lag). Utöver detta beslutade Svenska ishockeyförbundet om ytterligare lag som flyttas upp till Hockeyettan så att alla platser fylls.

Kvalserien Norra
Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Sollefteå kvalificerade för Hockeyettan 2017/2018. Efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet flyttades även Boden  upp.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserien Södra
Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Halmstad kvalificerade för Hockeyettan 2017/2018. Efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet flyttades även HA74  upp.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserien Västra
Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Surahammar kvalificerade för Hockeyettan 2017/2018. Efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet flyttades även Grums upp.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserien Östra
Poängtabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Hanviken kvalificerade för Hockeyettan 2017/2018. Efter beslut av Svenska Ishockeyförbundet flyttades även Gripen upp. Under sommaren beslutade man att inte ge elitlicens till Haninge Anchors. Nacka fick därför behålla sin plats i serien.

Resultattabell

Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Publik 

Data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundets verksamhetsberättelse

Anmärkningar

Referenser

Noter

Externa länkar 
Hockeyettan.se

Sport i Sverige 2017
Sport i Sverige 2016
2016/2017
Ishockeysäsongen 2016/2017